Sresnewski bzw. Sresnewskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Ismailowitsch Sresnewski (1857–1934), russischer Meteorologe und Hochschullehrer
 Ismail Iwanowitsch Sresnewski (1812–1880),  russischer Philologe, Paläograph, Slawist und Ethnograph
 Olga Ismailowna Sresnewskaja (1845–1930), russische Philologin und Übersetzerin
 Wjatscheslaw Ismailowitsch Sresnewski (1849–1937), russischer Slawist, Fotopionier und Sportfunktionär
 Wsewolod Ismailowitsch Sresnewski (1867–1936), russischer Literaturhistoriker